iMac (, [ˌайˈмак], ) — серия моноблочных персональных компьютеров, созданная корпорацией Apple Inc. в 1998 году.

В компактном корпусе компьютера собраны монитор и все системные компоненты, включая привод  CD/DVD c щелевой загрузкой (начиная с модели 2012 года отсутствует, можно купить отдельно в виде внешнего оптического привода). Остается лишь подключить клавиатуру и мышь, (и то, и другое в комплекте, но можно выбрать свою комплектацию) — и компьютер готов к работе. В корпус встроены динамики, фото/видеокамера, беспроводная связь Bluetooth и Wi-Fi. С компьютером поставлялся пульт дистанционного управления, с помощью которого можно управлять воспроизведением музыки, видео и фотоколлекций.

Эта модель в 1998 году стала первой, в которой Apple отказалась от интерфейсов ADB, GeoPort и SCSI и заменила их на универсальный и распространённый сегодня USB. Кроме того, компьютеры iMac больше не содержали дисковода для дискет (он был доступен отдельно при необходимости от третьих производителей).

Первые модели iMac содержали 15-дюймовые ЭЛТ-мониторы и поэтому были более объёмными. В них использовался процессор PowerPC G3, более быстрый, чем PowerPC 601 предыдущих моделей, но все же отстававший от конкурирующих Intel Pentium. Передовой дизайн, компьютер плюс монитор в одном корпусе, был большим преимуществом для домашних пользователей, а кроме того, весьма выделялся эстетически по сравнению с шеренгами однообразных бежевых РС-совместимых компьютеров. Дизайн был разработан Джонатаном Айвом, будущим вице-президентом компании по дизайну. Модель поставлялась с круглой двухцветной мышкой, весьма необычной, но раскритикованной пользователями.

Компьютеры второго поколения в народе были прозваны iLamp. Конструкция моноблока состояла из монитора размером от 15 до 20 дюймов, закреплённого на корпусе-подставке в виде полусферы. Монитор крепился на кронштейне при помощи двух шарниров для изменения положения: высоты над уровнем стола наклоном кронштейна, угла наклона экрана относительно вертикали, угла разворота экрана относительно вертикальной оси ПК и угла наклона экрана в плоскости самого экрана. Уникальный внешний вид этой модели надолго запомнился пользователями и был продемонстрирован во многих фильмах того времени. Считается, что она не случайно напоминает лампу из фильма «Люксо мл.» студии Pixar, также принадлежавшей Стиву Джобсу.

Операционные системы 
Помимо стандартной OS X на iMac с процессорами Intel можно запускать и другие ОС (используя BootCamp). Официально поддерживается только Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows 8, но на практике запускаются и другие системы, например, различные дистрибутивы GNU/Linux. Однако, следует помнить, что Apple выпускает ПО поддержки только для Windows, так что корректная работа других систем не гарантирована.
Для одновременного использования OS X и других ОС предлагается использовать различные виртуальные машины, например, Virtual Box.

Первое поколение: iMac G3 (1999-2001) 

В середине 1990-х годов Apple находилась в состоянии кризиса. В 1997 году Стив Джобс вернулся в компанию и снова занял пост СЕО. Он остановил производство линейки Macintosh, а вскоре началась разработка нового продукта, компьютера «всё в одном». Первое поколение моноблоков iMac было представлено 6 мая 1998 года, а продажи стартовали 15 августа. Изначально компьютер назывался просто iMac, после выхода второго поколения переименован в iMac G3.

Компьютер поставлялся с процессорами IBM PowerPC G3 тактовой частотой от 233 до 700 Мгц c кэш-памятью второго уровня 512 Кб, оперативной памятью от 32 до 512 МБ, работающей на частоте 100 Мгц, 15-дюймовым кинескопом (диагональ области изображения - около 13,8 дюйма — 35 см) с разрешением 1024 x 768 пикселей и накопителем до 128 ГБ. На компьютеры была предустановлена Mac OS 8 и они поддерживают OS X 10.4.11. В компьютере был установлен графический процессор ATI Rage 128 Ultra с 16 МБ SDRAM видеопамяти. Так же в комплектацию входили 24x CD-ROM или 4x DVD-ROM, в зависимости от выбранной опции. За подключение периферийных устройств отвечали два порта USB 1.1 и два mini-jack. Оснащался сетевой картой 10/100 BASE-T Ethernet, 56k V.90 модемом, опционально можно было установить модуль AirPort, который поддерживает беспроводную связь по стандарту IEEE 802.11b на скорости 11 Мбит/сек. Компьютер поставлялся в 13 разных цветах.

Вместе с iMac в комплекте шли Apple USB Mouse и Apple USB Keyboard. Мышь и клавиатура по дизайну схожи с компьютером. USB Mouse имела круглую форму, из-за чего получила сленговое название «Шайба».

Второе поколение: iMac G4 (2002-2003) 

Компьютер второго поколения был анонсирован в ноябре 2001 года и поступил в продажу 7 января 2002 года. Модель из-за особенности конструкции (крепление дисплея) получила сленговое название iLamp, или Лампа Джобса.

Одно из самых главных изменений нового поколения — дизайн. В iMac G4 (тогда ещё известном как The new iMac) был установлен ЖК-дисплей (были варианты 15, 17 и 20 дюймов) на регулируемом креплении, которое присоединялось к основной части корпуса, выполненной в виде полусферы. В основной части корпуса, кроме внутренней составляющей, находился оптический дисковод. Внутренние составляющие, такие как жесткий диск и материнская плата, были размещены в основной части корпуса вместо панели с ЖК-дисплеем. Крепление позволяло наиболее удобно отрегулировать дисплей по высоте и углу наклона. iMac G4 продавался только в белом цвете и не был полупрозрачным, как iMac G3. В комплекте вместе с компьютером шли Apple Pro Keyboard и Apple Pro Mouse. Также были доступны в качестве аксессуаров дополнительные динамики Apple Pro, которые издавали звук более качественно, чем внутренние динамики. В динамиках Apple Pro использовался уникальный адаптер, предназначенный для работы только с некоторыми моделями Mac. 

На iMac G4 было предустановлено сразу две системы — MacOS 9.2 и MacOS X, так как компьютер выпущен ещё до прекращения поддержки MacOS 9. iMac G4 не мог быстро работать на MacOS Tiger (10.4) или Leopard (10.5) из-за слишком слабых внутренних составляющих и отсутствия процессора Intel, так как новые версии системы не поддерживали процессор PowerPC.

Третье поколение: iMac G5 (2004-2005) 

iMac G5 представлен 31 августа 2004 и был последним iMac с процессорами PowerPC. Дизайн компьютера снова был полностью изменён. Выпускался в двух вариантах размера дисплея: 17 и 20 дюймов. Был первым iMac с встроенной веб-камерой, но встроенная веб-камера появилась только в 3 модернизации iMac G5 (iSight), до этого она продавалась отдельно и подключалась через внешние порты.

Поколения iMac G5

Четвёртое поколение: iMac Polycarbonate (2006) 

Спецификации поколений iMac Polycarbonate (2006)

Пятое поколение: iMac Aluminum (2007-2009) 

Спецификации поколений iMac Aluminum (2007-2009)

Шестое поколение: iMac Unibody (2009-2011) 

Спецификации поколений iMac Unibody (2009-2011)

Седьмое поколение:

Спецификации поколений iMac slim Unibody (2012-2014)

Восьмое поколение: iMac Retina (2014-2020) 
Спецификации поколений iMac Retina (2014-2020)

Девятое поколение: iMac Apple silicon

20 апреля 2021 года был представлен iMac на новой базе Apple silicon на SoC Apple M1. Новая модель поставляется в различных цветах и трёх комплектациях, может поставляться с клавиатурой со сканером отпечатков пальцев. В iMac убрана возможность самостоятельной замены оперативной памяти, т. к. процессор M1 изготавливается со встроенной оперативной памятью, графическим и нейросопроцессором. Адаптер Gigabit Ethernet совмещён с блоком питания.

Спецификации поколений iMac Apple silicon

Поддерживаемые операционные системы

Поддерживаемые релизы MacOS

Поддерживаемые релизы Windows

История развития

Галерея

См. также 
 Apple
 Macintosh
 Mac Pro
 MacBook Pro

Примечания

Ссылки 
 
 Подробное описание iMac
 Моноблок iMac
 apple.com:: iMac (21,5/27 дюймов, середина 2010 г.) — Спецификации
 Каталог свободно распространяемого ПО для Mac

Оборудование Apple Inc.
Персональные компьютеры
Появились в 2002 году в США
Появились в 2021 году в США